Дурнь (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона кантона Ла-Монтань-Нуар. Округ коммуны — Кастр.

Код INSEE коммуны — 81081.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 600 км к югу от Парижа, в 60 км восточнее Тулузы, в 50 км к югу от Альби.

По территории коммуны протекает небольшая река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1287 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 705 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 478 были экономически активными, 227 — неактивными (показатель активности — 67,8 %, в 1999 году было 69,8 %). Из 478 активных работали 430 человек (223 мужчины и 207 женщин), безработных было 48 (16 мужчин и 32 женщины). Среди 227 неактивных 53 человека были учениками или студентами, 77 — пенсионерами, 97 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн